Findorff steht für:

 Findorff (Bremen), Stadtteil von Bremen 

Findorff ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Dietrich Findorff (1722–1772), deutscher Maler und Grafiker
 Jürgen Christian Findorff (1720–1792), deutscher Moorkolonisator

Siehe auch:
 Findorf, Ortschaft der Gemeinde Gnarrenburg
 Findorff-Realschule, eine Realschule in Bremervörde